Аффо Омору Эрасса (; 19 февраля 1983, Ломе, Того) — тоголезский футболист, полузащитник.

Выступал за национальную сборную Того.

Биография

Клубная карьера 

Начал профессиональную карьеру на родине в 2000 году в клубе «Мерлан» из столице Того Ломе. В составе команды выступал на протяжении четырёх лет и по известным данным провёл 50 матчей. Летом 2004 года перешёл во французский «Клермон», который выступал в Лиге 2. В составе команды провёл 4 матча. Спустя год перешёл в «Мулен» из одноимённого города. Клуб выступал в Лиге 3, Эрасса сыграл в 10 играх.

Летом 2006 года перешёл в «Агд», который играл в любительском чемпионате Франции. В составе команды провёл 17 матчей и забил 1 гол. Позже играл за любительский испанский клуб «Малака» и французский «Феньи» из одноимённого города. Зимой 2008 года стал игроком «Монтаржи» и сыграл в 13 играх и забил 4 мяча. Затем он выступал за клубы «Бельфор-Сюд» и «Везуль».

Карьера в сборной 

В национальной сборной Того дебютировал в 2002 году. В конце мая 2006 года главный тренер сборной Отто Пфистер вызвал Эрасса на чемпионат мира 2006 в Германии, который стал первым мундиалем для Того в истории. Аффо Эрасса был заявлен под 20 номером. В групповом раунде Того заняло последнее 4 место, уступив Республике Корея, Франции и Швейцарии. На турнире Аффо остался на скамейке запасных и ни провёл ни одного матча.

Всего за сборную Того он провёл 4 матча.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Того
Игроки сборной Того по футболу
Игроки ФК «Мерлан»
Игроки ФК «Клермон»
Игроки ФК «Мулен»
Игроки ФК «Агд»
Игроки ФК «Везуль»